Atkins Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Atkins Lake (Arkansas)
 Atkins Lake (Washington)
 Atkins Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Atkins Lake (Forest County, Wisconsin)